Máximo riesgo puede referirse a:

Máximo riesgo título que tuvo en España la película Cliffhanger dirigida por Renny Harlin y protagonizada por Sylvester Stallone en el año 1993.
Máximo riesgo título que tuvo en varios países de Hispanoamérica la película Maximum Risk  dirigida por Ringo Lam y protagonizada por Jean-Claude Van Damme en el año 1996.